Szalai Pál
 Szalai Pál (1915–1994) könyvkereskedő, 1944–1945-ben a Nyilaskeresztes Párt rendőrségi összekötője. Raoul Wallenberg titkos segítője
 Szalai Pál (1935–2003) újságíró
Szalay Pál
 Szalay Pál (1764–?) református lelkész
 Szalay Pál (1840–1895) katolikus esperes-plébános
 Szalay Pál (1892–?) atléta, rövidtávfutó, olimpikon
 Szalay Pál (1953) képzőművész
hasonló nevűek
 Z. Szalay Pál (1891–1975) festő, grafikus